Geigel ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Geigel (1829–1887), deutscher Internist und Sozialmediziner
 Eva Geigel (* 1962), deutsch Schauspielerin
 Johann Philipp Geigel (1729 oder 1731–1800), deutscher Baumeister, Hofkammerrat und Hofbauamtmann am Übergang vom Barock zum Klassizismus
 Philipp Geigel (1794–1855), deutscher Richter und Politiker